Gary Hamilton (n. 1980), calciatore nordirlandese
 Gary James Hamilton (n. 1984), cestista statunitense
 Gary Hamilton, produttore